

Nocturne: The Piano Album — двадцать второй студийный альбом греческого композитора Вангелиса, выпущенный в 2019 году на лейбле Decca Records. На пластинке представлены 11 новых фортепианных зарисовок, плюс 6 переработанных мелодий из прежних альбомов, объединённых, как понятно из названия, ночным временм суток и космосом.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Вангелиса
Альбомы Decca Records